Первый дивизион 1964 () — 53-й сезон чемпионата Исландии по футболу. Он начался 20 мая 1964 года и закончился 27 сентября 1964 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на ksi.is 
 Чемпионат Исландии на rsssf.com

1964
Исландия
1964 год в Исландии